Paraiba je lahko:
 Paraiba do Norte - reka
 Paraiba do Sul - reka
 Paraiba, Brazilija - zvezna država Brazilije